Окороков — русская фамилия. Женская форма Окорокова.

Известные носители 
 Окороков, Александр Васильевич (род. 1958) — российский историк, доктор наук.
 Окороков, Александр Матвеевич (1880 года — ?) — российский предприниматель, государственный деятель.
 Окороков, Виталий Алексеевич (род. 1962) — советский и российский эстрадный композитор, пианист, музыкальный продюсер.
 Окороков, Владимир Павлович (1931—1992) — советский легкоатлет, бегун на средние дистанции.
 Окороков, Евгений Вениаминович (1959—2022) — советский бегун-марафонец, неоднократный призёр международных состязаний.
 Окороков, Матвей Петрович (1915—1945) — Герой Советского Союза.



См. также 
 Эффект Окорокова
 Окорочков